Ха́ртнакшуле () — одна из крупнейших частных школ иностранных языков в Берлине. Школа располагает высококвалифицированным педагогическим составом и признана университетами, биржами труда Германии и Берлинским сенатом. Школа находится на улице Моцштрассе в берлинском районе Шёнеберг.

История школы 

Школа была основана в 1915 году в Кёльне. В 1936 году основатель школы Пауль Эмиль Хартнак () перевёз школу в Берлин. После войны в 1945 году школа была передана Артуру Лаутербаху ().

В течение многих десятилетий Хартнакшуле входит в Союз немецких частных школ (). С 2000 года школа имеет сертификат ISO 9001. Два года позднее был основан благотворительный фонд имени Лаутербаха (), целью которого является финансовая поддержка одарённых учащихся школы, не имеющих возможность оплачивать своё обучение.

Сегодня школой руководят Инге и Хеннинг Лаутербахи (). В штате школы более 70 преподавателей. Обучение проходит в 3 смены ежедневно, что позволяет более 1 500 учащихся со всех континентов ежемесячно изучать немецкий и английский языки.

Предлагаемые курсы 
Школа предлагает следующие курсы:

Немецкий язык 
 Курсы от уровня A1 до уровня C2 «Международной системы классификации CEFR»
 Спецкурсы для подготовки к международным экзаменам TestDaF, DSH, Großes Deutsches Sprachdiplom и др.
 Грамматические и фонетические курсы
 Специализированный артикль-курс
 Вводные курсы для лиц, не владеющих латинским алфавитом
 Интеграционные курсы для немецких переселенцев, беженцев и иностранцев, имеющих право на прохождение интеграционных курсов
 Курс «Немецкий для профессии» (), включающий не только уроки немецкого языка с профессиональным уклоном, но и основы работы с PC и производственный практикум

Английский язык 
 Курсы от уровня A1 до уровня C2 «Международной системы классификации CEFR»
 Спецкурсы для подготовки к международным экзаменам TOEFL, FCE и др.

Координаты 
 Адрес: Motzstraße 5, 10777 Berlin-Schöneberg.
 Станция метро «Ноллендорфплац» (линии U1, U2, U3 и U4).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт школы 
 Информация о школе на сайте Lingua Cultus 

Учебные заведения Германии
Лингвистические учебные заведения
Школы, основанные в 1915 году
Шёнеберг